Mawa peut désigner :
 Mawa, une localité du Cameroun ;
 Mawa, une localité du Sénégal ;
 Mawa, langue afro-asiatique parlée au Tchad ;
 Mawa, langue éteinte anciennement parlée au Nigéria.

Homonymie de toponyme